Hunt steht für:

 Hunt, ein historischer Förderwagen im Bergbau
 Hunt (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 eine alte norddeutsche Maßeinheit, siehe Hund (Einheit)
 ein historisches Flächenmaß, siehe Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum) #Flächenmaße
 Hunt and Hunt Automobile Specialists, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Osen & Hunt, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hunt Bluff, Kliff an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Hunt-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Hunt-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land
 Hunt Peak, Berg auf der Adelaide-Insel, Antarktis
 Hunt Mountain, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Hunt Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hunt (Film), südkoreanischer Spielfilm von Lee Jung-Jae (2022)

Orte in den Vereinigten Staaten und in China:
 Hunt (Arizona)
 Hunt (Columbia County, Arkansas)
 Hunt (Idaho)
 Hunt (Johnson County, Arkansas)
 Hunt (Kentucky)
 Hunt (Louisiana)
 Hunt (New York)
 Hunt (Ohio)
 Hunt (Texas)
 Hunt City (Illinois)
 Hunt County, Texas
 Hunt Hollow (New York)
 Hunt Valley (Maryland)
 Hunt (Ar-Horqin-Banner) (坤都镇), eine Großgemeinde im Ar-Horqin-Banner der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China

Schiffsklassen:
 Hunt-Klasse (1916), Minensuchboote von 1916
 Hunt-Klasse (1939), Zerstörer im Zweiten Weltkrieg
 Hunt-Klasse (1978), Minensuchboote von 1978 bis 1988

Siehe auch:
 Mount Hunt
 Hund (Begriffsklärung)
 Hunte (Begriffsklärung)
 Hunts Creek
 Hunts Point